Música
 "The One" (canção de Backstreet Boys), 2000
 "The One" (canção de Foo Fighters), 2002
 "The One" (canção de Kylie Minogue), 2008
 "The One" (canção de Shakira), 2002
 The One (álbum de Elton John), 1992
 The One (EP), da banda norte-americana Annihilator
 The One (DVD), DVD de Michael Jackson.

Mídia
 The One (filme) - filme de 2001 protagonizado por Jet Li
 The One (história em quadrinhos) - uma série limitada de história em quadrinhos distribuida pela Epic Comics em 1983.
"The Ones", episódio de 30 Rock.
 The One (livro) - último livro da trilogia The Selection (A Seleção, em português), escrito por Kiera Cass. O livro é também chamado de A Escolha (em português)

Desporto
 Uma nova prancha que permite skimmar e surfar e, nao tão apropriadamente, fazer bodyboard.
Desambiguação